Berossos ist:

 Berossos, babylonischer Priester des Gottes Bēl-Marduk
 Berossos (Gatte der Lysippe), in der griechischen Mythologie der Gatte der Amazone Lysippe
 Berossos (Gatte der Erymanthe), in der griechischen Mythologie der Gatte der Erymanthe